Jacek Ratajczak (ur. 10 lipca 1973 w Człopie) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Linki zewnętrzne 
 http://www.90minut.pl/kariera.php?id=1771
 http://www.fussballdaten.de/spieler/ratajczakjacek/
 http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/italien/1999-00/22020/vereinsspieler_jacek-ratajczak.html

Urodzeni w 1973
Polscy piłkarze
Piłkarze Floty Świnoujście
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze VfL Bochum
Piłkarze SV Babelsberg 03
Piłkarze Widzewa Łódź
Ludzie urodzeni w Człopie